Az 1996-1997-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 21. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az 1. FC Kaiserslautern nyerte meg, mögötte a VfL Wolfsburg és a Hertha BSC jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 1996–1997-es Bundesliga
 1996–1997-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja  
 2. Bundesliga @ DFB 
 Kicker.de

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 2